

Patronyme 

 Isaac Kimeli (né en 1994), athlète belge.
 Kipkemboi Kimeli (1966-2010), athlète kényan.
 Peter Kimeli Some (né en 1990), athlète kényan.
 Philemon Kimeli Limo (né en 1985), athlète kényan.